Никара́гуа может означать:
 Никарагуа — республика в Центральной Америке.
 Никарагуа — самое глубокое озеро в Центральной Америке.
  — центральный национальный стадион в городе Манагуа, Никарагуа.